Laurin är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2012 bars av 493 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Laurin
 Adde Laurin (1910–1989), ingenjör
 Adolf Laurin (1883–1952), journalist
 Albert Laurin (1842–1878), språkvetare och bokförläggare
 Anna-Lena Laurin (född 1962), musiker och tonsättare
 Arvid Laurin (1901–1998), seglare och båtkonstruktör
 Arvid Laurin (politiker) (aktiv 1919), lantbrukare och politiker
 Beth Laurin (född 1935), skulptör
 Carl Laurin, flera personer
 Carl Laurin (förläggare) (1840–1917), bokförläggare
 Carl G. Laurin (1868–1940), konsthistoriker och pedagog
 Carl Johan Laurin (1813–1853), musiker och tonsättare
 Dan Laurin (född 1960), blockflöjtist och professor
 Fredrik Laurin (född 1964), undersökande journalist
 Gösta Laurin (1836–1879), boktryckare och bokförläggare
 Hans Laurin (skeppsredare) (1931–2018), direktör och skeppsredare
 Harald Laurin, flera personer
 Harald Laurin (författare) (aktiv 1913), författare och manusförfattare
 Harald Laurin (politiker) (1875–1950), direktör och politiker, bondeförbundare
 Joël Laurin (1899–1981), jurist, hovrättspresident
 Johannes Laurin (1896–1962), recitatör, teckningslärare och målare
 Knut Laurin (1909–1970), företagsledare
 Lars Laurin (1869–1955), entreprenör och båtmotorkonstruktör
 Lin Laurin (född 1984), skådespelare och filmskapare
 Lou Laurin-Lam (1934–2012), konstnär
 Marit Laurin (1904–1988), lärare och översättare, antroposof
 Oscar F. Laurin (1865–1950), företagsledare
 Paul Laurin (1863–1935), matematiker och försäkringsman
 Thorsten Laurin (1875–1954), bokförläggare och konstsamlare
 Ulf Laurin (1934–2016), direktör
 Václav Laurin (1865–1930), tjeckisk mekaniker, konstruktör av bilar och cyklar

Se även
 Laurin (släkt)
 Laurin 28 – en segelbåtstyp

Källor

Svenska efternamn